Kerling bezeichnet:

Kerling, ein Vulkan in Island
Kerling-lès-Sierck, eine Gemeinde im französischen Département Moselle
Kerling International Haarfabrik, ein Großhändler für Naturhaarprodukte